Ot de Montcada (mort el segle XII) va ser un trobador.
 Ot (senescal) (mort el 1167) va ser senescal dels comtes de Barcelona i potser trobador.
 Ot de Montcada i de Pinós (c.1290 - 1341) va ser senyor de la baronia d'Aitona. També de Llagostera. Anomenat Ot I de Montcada.
 Ot de Montcada i de Montcada (1327 - Alguer, 1354) va ser senyor de les baronies d'Aitona (Ot II de Montcada), Mequinensa i Seròs. (wikidata)
 Ot de Montcada i de Luna (Seròs, 1390 - Tortosa, 1473) va ser bisbe de Tortosa.